Епархия Паулу-Афонсу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Паулу-Афонсу, Бразилия. Епархия Паулу-Афонсу входит в митрополию Фейра-ди-Сантаны. Кафедральным собором епархии Паулу-Афонсу является церковь Пресвятой Девы Марии Фатимской.

История 

14 сентября 1971 года Римский папа Павел VI издал буллу «Pastorale menus», которой учредил епархию Паулу-Афонсу, выделив её из епархии Бонфина.

Ординарии епархии 

 епископ Jackson Berenguer Prado (1971—1983)
 епископ Aloysio José Leal Penna (1984—1987)
 епископ Mário Zanetta (1988—1998)
 епископ Esmeraldo Barreto de Farias (2000—2007)
 епископ Guido Zendron (2008 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

  Информация 

Католические епархии Бразилии